Алмати́нские ТЭЦ объединяют 3 теплоэлектроцентрали (ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3), которые обеспечивают теплом и электроэнергией потребителей Алматы и Алматинской области Казахстана.

История строительства 
Строительство ТЭЦ-1 (ранее Алматинская ЦЭС) началось в 1931 году, а 25 октября 1935 года она была сдана в эксплуатацию.

Строительство ТЭЦ-2 началось в 1974 году, завершено в 1989 году. Работает на угле. Расчётная тепловая мощность 1520 Гкал/час. К станции подключено свыше 20 предприятий и 7000 общественных зданий и жилых домов.

Строительство ТЭЦ-3 началось в 1959 году, первый энергоблок был введен в эксплуатацию в марте 1962 года, в 1965 году достигнута проектная мощность — 200 МВт. С вводом в работу в 1967 году котлоагрегата № 6 строительство станции было в основном завершено.. До 1996 года ТЭЦ-3 носила название Алматинская государственная районная электростанция (Алматинская ГРЭС).

Во время событий января 2022 года были заняты частями ОДКБ.

Современное состояние 
В настоящее время Алматинские ТЭЦ принадлежат АО «АлЭС», 100 % акций которого принадлежат холдингу Самрук-Энерго.

На конец 2013 года установленная электрическая мощность ТЭЦ-1 составляет 145 МВт, ТЭЦ-2 — 510 МВт, ТЭЦ-3 — 173 МВт.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Тепловые электростанции Казахстана
Предприятия Алма-Аты
Электростанции Алматинской области
АлЭС